Stepa ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Stepa (1892–1959) polnischer Geistlicher, Bischof von Tarnów
 Tatiana Stepa (1963–2009), rumänische Folksängerin